

Patronyme 
Malley est un patronyme porté notamment par :
 Avril Malley (1957-), judokate britannique ;
 Garnet Malley (1892-1961), aviateur australien ;
 Gemma Malley (1971-), journaliste et écrivain britannique ;
 Louis Malley, écrivain américain de roman policier ;
 Michael Malley (1962-), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Robert Malley, avocat américain, politologue et spécialiste de la résolution des conflits.

Toponymes 

 Malley, quartier de la ville de Lausanne en Suisse ;
 Malley, station du métro de Lausanne en Suisse ;
 Prilly-Malley, halte ferroviaire de Prilly en Suisse.

Infrastructures sportives 
 Patinoire de Malley, ancienne patinoire de la ville de Lausanne en Suisse (1984-2017)
 Malley 2.0, patinoire provisoire de la ville de Lausanne en Suisse (2017-2020)
 Vaudoise aréna, actuelle patinoire de la ville de Lausanne en Suisse (2020-)